Tillyard ist der Familienname folgender Personen:

 E. M. W. Tillyard (1889–1962), britischer Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Robin John Tillyard (1881–1937), australischer Entomologe